Юлиус Коллер (Július Koller; 1939, Чехословакия — 18 августа 2007, Братислава, Словакия) — художник, авангардист, концептуалист, яркая фигура альтернативной художественной сцены бывшей Чехословакии.

Биография 
Родился в 1939 году, в Pieäéany, в 85 км от Братиславы. С 1959 по 1965 год изучал живопись в консервативной Академии художеств в Братиславе.

Персональные выставки 
 2007 — «Юлиус Коллер». Галерея Мартин Янда, Вена.
 2006 — «Юлиус Коллер, Иржи Кованда». Шведский фонд современного искусства, Стокгольм.

Работы находятся в собраниях 
 Галерея Тейт, Лондон.

Ссылки 
 Гурштейн К. Письмо из Восточной Европы: битва за прошлое // Openspace.Ru. — 2009. — 10 авг.

Источники 
 Ян Верворт. Юлиус Коллер. Некролог // Frieze. — 2007. — № 111.

Современные художники Чехии